Le terme Colonial Secretary désigne en langue anglaise deux fonctions officielles britanniques très différentes :
 celle de Secrétaire d'État aux Colonies (Secretary of State for the Colonies en anglais) qui est de façon traditionnelle abrégé en Colonial Secretary. Cette fonction a disparu en 1966.
 celle d'adjoint d'un gouverneur d'une colonie britannique chargé de diriger les affaires courantes du gouvernement de la colonie. Les principales colonies utilisaient le titre officiel de Chief Secretary sauf pour l'Amérique du Nord où l'on utilisait le titre de Provincial Secretary mais pour les deux, on utilisait plus couramment celui de Colonial Secretary.

Histoire du Royaume-Uni